Johanna Pitkänen – cantante finlandese
 Joni Pitkänen – ex hockeista su ghiaccio finlandese
 Matti Pitkänen – ex fondista finlandese
 Pauli Pitkänen – fondista finlandese
 Tiina Pitkänen – cantante finlandese
 Toimi Pitkänen – canottiere finlandese